

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Bacv“ beginnt.

Bacv 



Bacvi 
 Bacvinka, Kęstutis (* 1967), litauischer Politiker und Förster, seit November 2016 Mitglied des Seimas